Покровское () — село в Очаковском районе Николаевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 177 человек. Почтовый индекс — 57555. Телефонный код — 5154. Занимает площадь 2,428 км².

Местный совет 
57555, Николаевская обл., Очаковский р-н, с. Покровка, ул. Морозовская, 22

Ссылки 
 

Населённые пункты Очаковского района